Vouauxiella är ett släkte av lavar. Vouauxiella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Vouauxiella